A negyed több értelmű szó:

 A matematikában az egész 4 egyenlő része közül egy;
 A csillagászatban Holdnegyed
 A zenében az egész hang negyedének megfelelő hangérték
 Negyed település Szlovákiában
 városrész – például üzleti negyed, egyetemi negyed